Coppa CEV 2010-2011 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa CEV 2010-2011 – torneo di pallavolo maschile